Rochefort (Namur) — município da Bélgica
4172 Rochefort — asteroide

Comunas da França

Região de Ródano-Alpes
Rochefort (Saboia)
Rochefort-en-Valdaine
Rochefort-Samson

Outras regiões
Rochefort (Charente-Maritime) — Poitou-Charentes
Rochefort-du-Gard — Languedoc-Roussillon
Rochefort-en-Terre — Bretanha
Rochefort-en-Yvelines — Île-de-France
Rochefort-Montagne — Auvergne
Rochefort-sur-Brévon — Borgonha
Rochefort-sur-la-Côte — Champanha-Ardenas
Rochefort-sur-Loire — Pays de la Loire
Rochefort-sur-Nenon — Franche-Comté

Rochefortia — género de plantas

Desambiguações de topônimos